Termin TY ima više značenja.

 Kaspaza-5, enzim
 Tahićanski jezik, ISO 639 alfa-2 kod